James Anderson peut désigner :
 James Anderson (vers 1678-1739), prêtre presbytérien et personnalité de la franc-maçonnerie ;
 James Anderson (1739-1808), agronome britannique ;
 James Anderson (1738-1809), botaniste britannique ;
 James Anderson (1813-1877), photographe primitif anglais ;
 James Patton Anderson (1822-1872), major général des États confédérés d'Amérique ;
 James Anderson (1824-1893), marin britannique ;
 James Thomas Milton Anderson (1878-1946), ancien premier ministre de la Saskatchewan ;
 James Anderson (1895-1973), joueur de tennis australien ;
 James Anderson (1921-1969), acteur américain ;
 James Anderson (né en 1982), joueur de cricket anglais ;
 James Anderson (né en 1989), joueur de basket-ball américain.